Markéta Bavorská (1363 – 23. ledna 1423, Dijon) se narodila jako pátý potomek Albrechta I. Bavorského a Markéty Břežské. V době nepřítomnosti svého manžela v letech 1404-1419 vládla jako regentka Burgundska, stejně tak v letech 1419-1423, v době nepřítomnosti syna. Nejznámější se stala svou úspěšnou obranou francouzského Burgundska proti Janovi IV. z Armagnaku v roce 1419.

Manželství 
V roce 1485 se v burgundském Cambrai konala dvojitá svatba. Markéta se vdávala za Jana, hraběte z Nevers, syna a dědice burgundského vévody Filipa II. a flanderské, artoisské a burgundské hraběnky Markéty z Dampierre. Markétin bratr Vilém se v tu samou dobu ženil s Janovou sestrou Markétou Burgundskou. Smrtí vévody Filipa v roce 1404 a jeho manželky Markéty roku 1405, zdědil Jan jejich území a Markéta se stala jeho vévodkyní. Měli spolu jediného syna, dědice Filipa Dobrého, a sedm dcer.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Burgundské vévodkyně
Burgundské hraběnky
Flanderské hraběnky
Hraběnky z Artois
Hraběnky z Nevers
Regentky
Narození v Haagu
Úmrtí v Dijonu
Pohřbení v kartouze v Champmolu
Narození v roce 1363
Úmrtí 23. ledna
Úmrtí v roce 1423
Ženy